Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du 9 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Conchita Martínez et Patricia Tarabini.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en avril 2001